Термин Угра () може да се односи на следеће појмове:

 Угра — река у Русији, лева притока Оке и део басена Волге;
 Угра (Смоленска област) — село, рејонски центар у Смоленској области у Русији;
 Угра (Калушка област) — село у Калушкој области;
 Угрански рејон — општински рејон Смоленске области;
 Угра (национални парк) — национални парк у Русији;
 Битка на Угри 1408. — битка између Московске и Литванске кнежевине;
 Битка на Угри 1480. — битка између Златне хорде и Московске кнежевине;